Heliconia (geslacht), een geslacht van bloemplanten binnen de familie Heliconiaceae
Heliconia (Antioquia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia